«Trou Canari» puede referirse a:
 Trou Canari, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Petit-Goâve.
 Trou Canari, 6ª sección comunal de la comuna haitiana de Petit-Goâve.